Amiche (Circle of Friends) – film del 1995 diretto da Pat O'Connor
 Amiche (Circle of Friends) – romanzo di Maeve Binchy del 1990
 Amiche – album di Cristiano Malgioglio del 1991
 Amiche – miniserie televisiva italiana del 2004 diretta da Paolo Poeti

Pagine correlate 
 Le amiche